Diverses batalles s'anomenen batalla d'Himera. Les més importants són cinc, de les que tres es van lliurar a la vora del riu Himera del sud i dues a la vora de la ciutat d'Himera i del riu Himera del nord.

 El 480 aC la batalla en què els cartaginesos foren derrotats davant Himera, que era a la desembocadura del riu del nord, pels gelencs i himerians: Batalla d'Himera (480 aC)
 El 446 aC la batalla a la vora del riu del sud, en què els agrigentins foren derrotats pels siracusans.
 El 409 aC la batalla d'Himera a la ciutat i riu del nord, en què els cartaginesos van conquerir i arrasar la ciutat d'Himera: Batalla d'Himera (409 aC)
 El 301 aC la batalla d'Himera lliurada al riu del sud, prop de la desembocadura, entre Agàtocles i els cartaginesos, en què el primer va obtenir una victòria completa. Els cartaginesos ocupaven el turo d'Ecnomos i els siracusans la riba esquerra del riu.
 El 212 aC la batalla d'Himera a la riba del riu del sud entre els romans de Marcel i els cartaginesos dirigits per Hannó i els siracusans dirigits per Epícides. Els darrers foren derrotats i es van haver de refugiar a les muralles d'Agrigent.